Алексей Анатольевич Шульгин () — российский художник, куратор, музыкант.

Биография 
Родился в 1963 году в Москве. В 1986 году окончил Московский государственный институт стали и сплавов. С 1982 начал заниматься творческой фотографией.
Работая фотографом в проектном институте «Гипронефтеспецмонтаж», перебирая производственный архив 1950-60-х годов, отобрал и подготовил проект — «Чужие фотографии» (1987). Фотографии из проекта «Чужие фотографии» многократно выставлялись и публиковались.
 Мне пришла в голову идея серии [«Чужие фотографии»], в которой я присваиваю себе авторство анонимных фотографий. Таким образом, я мог ещё раз состояться как фотохудожник (ни разу не щёлкнувший затвором) уже после виденной мной смерти фотоискусства. Хотелось вставить эти снимки в художественный контекст — участвовать в выставках, вывозить их в иностранные галереи… Когда, наконец, серия нашла своё признание, я окончательно понял, что фотография — не авторское искусство. В мире существует огромное количество фотокамер, и шедевры возникают непроизвольно, просто благодаря случайному направлению объектива в ту или иную сторону. 

В 1987 году основал группу «Непосредственная фотография». В 1994 году создал электронную фотогалерею «Hot Pictures» в Интернете. В 1995 году основал «Moscow WWWArt Centre». В 1997 году изобрел «Form Art». С 1994 года преподавал в Лаборатории современного фотоискусства в проекте «Объединенные Художественные Мастерские».
В 1997 году запустил веб-сайт «Easylife.org». В 1998 году основал киберпанк-рок-группу «386 DX». В 1999 году — вебмастер FUFME, Inc.
С 2003 года работает над «Runme.org», открытой базой данных «software art». С 2004 года стал совладельцем галереи «Электробутик». Участник множества персональных и групповых выставок, фестивалей и конференций по современному и медиа искусству в России и за рубежом. С группой «386 DX» дал более ста концертов во многих уголках мира. С 2007 года преподаёт медиа-арт в Московской школе фотографии и мультимедиа им. Родченко.

Работы находятся в собраниях 
 Государственный Центр современного искусства, Москва.
 Московский Дом фотографии, Москва.
 Музей актуального искусства ART4.RU, Москва.
 Галерея искусств Коркоран, Вашингтон, США.
 Центр гуманитарных исследований Гарри Рансома, Университет штата Техас, Остин, США.
 Музей фотоискусства, Одензее, Дания.

Премии 
 Лауреат Премии Кандинского в категории «Медиа-арт. Проект года.» (совместно с Аристархом Чернышёвым в составе группы Электробутик), 2009 г.
 Почётное упоминание Prix Ars Electronica, за проект «386dx», 1999 г.

Персональные выставки 
 2012— «Electroboutique. Реквием. Прощальная выставка» , Мультимедиа Арт Музей, Москва
 2008 — «Крити-поп» (совместно с Аристархом Чернышёвым). Московский музей современного искусства, Москва
 2005 — «Beauty Inside». XL Галерея, Москва.
 2002 — «Чужие фотографии». Московский дом фотографии, Москва.
 1994 — «Чужие фотографии». ЦДХ, Москва.
 1994 — «Телевизоры. 1989—1993». XL Галерея, Москва.
 1993 — «Кто я — Искусство выбора». Галерея «Школа», Галерея «Юнион», Москва.
 1992 — «Скрытая энергия». L Галерея, Москва.
 1992 — «10 лет в искусстве». Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.
 1989 — «Алексей Шульгин». Галерея «Finnfoto». Хельсинки, Финляндия
 1989 — «Жизнь фотографа» (совм. с С. Леонтьевым). «Каширка», Москва.
 1988 — «Чужие фотографии». Фотоклуб г. Ухта, Коми АССР.
 1984 — Квартирная выставка, Москва.

Дискография

386 DX 
  — «The Best Of»
  — «Legend Of Russian Rock»

Публикации в книгах 
 В. Мизиано «Die zeitgenossische Photographie in der Sowjetunion» Edition Stemmle, 1988
 Под редакцией: Walker, Ursitti & McGinniss. Photo Manifesto: Contemporary Photography in the USSR. Издательство: Stewart, Tabori & Chang. 1991. Нью-Йорк (США). ISSN 1-55670-199-3
 Evgeny Berezner, Irina Chmyreva, Natalia Tarasova and Wendy Watriss. «Contemporary Russian Photography», FotoFest 2012 Biennial Houston.

Теле-интервью 
 vbs.tv

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Алексея Шульгина
 Алексей Шульгин на сайте музея ART4.RU
 Электронная фотогалерея «Hot Pictures»
 Группа поклонников Киберпанк-рок группы «386DX» в соцсети ВК

Источники 
 Кулик И. Художник разбил «Окна» // Коммерсантъ. — 2005. — 31 окт.
 А&Я Плуцер-Сарно «Алексей Шульгин: Бизнес много позаимствовал у искусства, теперь наша очередь…»

Персоналии:Москва
Современные художники России
Фотографы СССР
Фотографы России
Фотографы Москвы
Фотографы по алфавиту
Фотографы XX века
Медиаискусство
Преподаватели Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко
Выпускники МИСиСа
Премия Кандинского